Лу́ций Вале́рий Кату́лл () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Валерий Катулл — монетный триумвир, по одной из версий, в 4 году до н. э.;
  — член коллегии понтификов с 31 года и любовник Калигулы, внук предыдущего;
 Луций Валерий Катулл — ординарный консул в 73 году и консул-суффект в 85 году, предполагаемый сын предыдущего.